Chojnica ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Chojnica (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1912: Salzbach A und Salzbach C, 1912 bis 1945: Knipprode, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Chojnica (Suchy Las), verlassenes Dorf im Powiat Poznański
 Woiwodschaft Westpommern:
 Chojnica (Bierzwnik), Waldsiedlung im Powiat Choszczeński, bis 1945: Tannenhof, Kreis Arnswalde, Brandenburg
 Chojnica (Mirosławiec), Dorf im Powiat Wałecki, bis 1945: Tannenhof, Kreis Deutsch Krone, Westpreußen

Siehe auch:
 Chójnica